Ротич — кенийская фамилия.
 Ротич, Бартонжо — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Ротич, Лабан — кенийский бегун на средние дистанции.
 Ротич, Лидия — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Ротич, Лукас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ротич, Майкл — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ротич, Нельсон — кенийский легкоатлет, победитель Гонконгского марафона (2011).
 Ротич, Сэмми — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ротич, Титус — кенийский лыжник.
 Ротич, Уильям — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ротич, Фергюсон (род. 1989) — кенийский легкоатлет, специализируется в беге на 800 метров.